Gabarit peut désigner :
 en architecture : un gabarit, taille et forme générale que peut prendre un bâtiment en fonction des règlements d'urbanisme ;
 en couture : un gabarit ;
 en imprimerie : un gabarit, patron de mise en page où l'on place images et textes, layout ;
 dans le domaine des transports :
 dans le domaine des chemins de fer, le gabarit ferroviaire, contour transversal d'un véhicule ferroviaire ;
 sur les routes françaises, le gabarit autorisé en hauteur dépend des routes :  sur route ordinaire,  sur route internationale,  sur autoroute ;
 dans le domaine du transport maritime :
 les gabarits Neopanamax, Suezmax, Malaccamax, Q-max, Baltimax, Chinamax, Panamax, Seawaymax, etc., définissant les caractéristiques des navires pouvant utiliser les ouvrages : longueur (écluses), tirant d'air (ponts), largeur, tirant d'eau ;
 dans le domaine du transport fluvial :
 le gabarit Freycinet, norme des canaux ;
 le gabarit Becquey norme des canaux construits en France sous la Restauration et la Monarchie de Juillet ;
 en façonnage, gabarit, outil d'une forme déterminée auquel on fait référence, dont :
 en construction navale traditionnelle, le gabarit, modèle que les charpentiers font avec des pièces de bois fort minces, pour représenter la longueur, la largeur et le calibre des membres et des parties du vaisseau.

Voir aussi

Notes et références